Лејтон Хјуит је освојио турнир. У финалу је победио Тима Хенмана резултатом 6:1, 6:2.

Носиоци

 'Лејтон Хјуит (победник)
 Јевгениј Кафељников (четвртфиналиста)
 Хуан Карлос Фереро (прво коло)
 Андре Агаси (прво коло)
 Томи Хас (друго коло)
 Себастијан Грожан (прво коло)
 Марат Сафин (треће коло)
 Томас Јохансон (прво коло)
 Тим Хенман ''(финалиста) 

<ol start=10>
  Пит Сампрас ''(полуфиналиста) 
  Енди Родик ''(повукао се због респираторне инфекције)
  Роџер Федерер ''(треће коло) 
  Јиржи Новак ''(друго коло) 
  Горан Иванишевић ''(повукао се због повреде левог рамена)
  Гиљермо Кањас ''(прво коло) 
  Алекс Коређа ''(друго коло) 
  Николас Лапенти ''(прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2002.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно